Анетан ()

 Анетан — округ (единица административного деления) Науру.
 Анетан — избирательный округ в Науру; включает территории округов Анетан и Ева.